Morten Madsen (né le  à Rødovre au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Carrière de joueur 
Rare Danois à être repêché dans la Ligue nationale de hockey, Morten Madsen vint tenter sa chance en Amérique du Nord après un séjour en Suède. Il rejoint alors les Tigres de Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la saison 2006-2007. Il y connut une excellente saison, récoltant 100 points en 62 parties. Il ajouta neuf autres points en six parties lors des séries éliminatoires.

La saison suivante, il rejoint l'organisation du Wild du Minnesota, club qui l'avait sélectionné quelques saisons auparavant. Il ne réussit pas à se tailler une place avec le club et se rapporta au club-école de la Ligue américaine de hockey où il passera deux saisons. En 2009-2010, il retourna évoluer en Europe avec le MODO hockey.

Au niveau international, il représente son pays aux diverses compétitions depuis 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2002-2003 ||Mighty Bulls de Rødovre SIK ||AL-Bank ligaen ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Frölunda HC ||J18 Allsvenskan ||11 ||13 ||8 ||21 ||0 ||7 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
|2003-2004 ||Frölunda HC ||J20 Superelit ||16 ||3 ||2 ||5 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 ||Frölunda HC ||J18 Allsvenskan ||2 ||1 ||2 ||3 ||0 ||6 ||7 ||7 ||14 ||6
|-
|2004-2005 ||Frölunda HC ||J20 Superelit ||32 ||7 ||14 ||21 ||14 ||6 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|2005-2006 ||Frölunda HC ||J20 Superelit ||36 ||10 ||32 ||42 ||60 ||7 ||5 ||3 ||8 ||4
|-
|2005-2006 ||Frölunda HC ||Elitserien ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Frölunda HC ||CE ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||62 ||32 ||68 ||100 ||86 ||6 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
|2007-2008 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Aeros de Houston ||LAH ||50 ||3 ||17 ||20 ||18 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Aeros de Houston ||LAH ||56 ||6 ||16 ||22 ||33 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||MODO hockey ||Elitserien || 45|| 11|| 9|| 20|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || MODO hockey ||Elitserien || 55|| 14|| 15|| 29|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || MODO hockey ||Elitserien || 49|| 11|| 5|| 16|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || MODO hockey ||Elitserien || 55|| 11|| 8|| 19|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Hamburg Freezers || DEL || 51|| 10|| 27|| 37|| 53|| 11|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2014-2015|| Hamburg Freezers || DEL || 49 || 16 || 17 || 33 || 12 || 7 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2015-2016|| Hamburg Freezers || DEL || 50|| 11 || 9|| 20|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Karlskrona HK || SHL || 52|| 1|| 14|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Karlskrona HK || SHL || 50|| 3|| 4|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Timrå IK || SHL || 49|| 3|| 4|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Timrå IK || Allsvenskan || 50|| 15|| 20|| 35|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2020-2021 || Timrå IK || Allsvenskan || 40|| 8|| 5|| 13|| 28|| 15|| 2|| 0|| 2|| 22
|-
| 2021-2022|| Timrå IK || SHL ||  ||

Internationales

|2004 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 3 || 5 || 8 || 2 || +5||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 7 || 3 || 3 || 6 || 6 || -4||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 6 || -2||align="left"|
|-
|2006||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 3 || 2 || 5 || 8 || -2||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 2 || 7 || 9 || 2 || +1||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 4 || -3||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 || -4||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || +2||align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 2|| 4|| 6|| +2|| align="left"| Huitième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -2|| align="left"| Onzième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| 6|| 0|| align="left"| Treizième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 2|| 4|| 2|| +1|| align="left"| Douzième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| -3|| align="left"| Treizième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0||4|| 4|| 2|| +1|| align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 2|| 3|| 4|| -3|| align="left"| 
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0|| align="left"| 
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -1|| align="left"| 
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align="left"| Douzième place
|-
| 2022|| align=left| Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 ||  align=left| Septième place

Notes et références 

Naissance à Rødovre
Naissance en janvier 1987
Joueur international danois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du MODO hockey
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Rødovre SIK
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du Timrå IK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022